Název Černovický potok má více vodních toků:

 Černovický potok (přítok Ivanovického potoka) – pravostranný přítok Ivanovického potoka v okrese Brno-město
 Černovický potok (přítok Lužnice) – pravostranný přítok Lužnice v okresech Pelhřimov a Tábor
 Černovický potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okresech Chomutov a Louny
 Černovický potok (přítok Tiché Orlice) – levostranný přítok Tiché Orlice v okrese Ústí nad Orlicí